Lobo de río puede referirse a:
Barbatula quignardi, especie de pez teleósteo de la familia Balitoridae que se distribuye por el norte de España y sur de Francia.
Pteronura brasiliensis, especie de mamífero mustélido que se distribuye principalmente por la Amazonía y conocido también como "nutria gigante".